Werschbach ist ein Gewässername:

 Werschbach (Bröl) – zwei Zuflüsse der Bröl im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Werschbach (Bröl, Höfferhof), rechter Zufluss bei Höfferhof, Gemeinde Much
 Werschbach (Bröl, Brölerhof), rechter Zufluss bei Brölerhof, Gemeinde Ruppichteroth
 Werschbach (Kupfer), rechter Zufluss der Kupfer vor Bauersbach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Verschbach, linker Zufluss des Simmerbachs nach Ohlweiler, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Wersbach